Agatòdemon (geògraf), geograf grec.
 Agatòdemon (gramàtic), gramàtic grec.
 Agatodemon, daimon grec.